Csehország
 Tachov, település a Česká Lípa-i járásban
 Tachov, település a Tachovi járásban
 Tachov, Troskovice településrésze a Semilyi járásban